Bolos bezeichnet:

 den Abgrund in der persischen Mythologie.
 Bolos von Mendes, griechischer Schriftsteller des 3. Jahrhunderts v. Chr.
 portugiesischer Begriff für Kuchen

Bolos ist:

 eine andere Schreibweise des Namens der griechischen Stadt Volos

Bolòs ist der Familienname von:
 Antonio de Bolòs y Vaireda (1889–1975), spanischer Botaniker
 Oriol de Bolòs (1924–2007), spanischer Botaniker

Siehe auch:
 Bolus